Ел Паласио има више значења:

 Ел Паласио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паласио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паласио (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Паласио (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Паласио (Сан Хуан Теитипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паласио (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику